Le commissaire européen au Développement est un poste de la commission européenne. Au sein de la commission Von der Leyen, il est désigné comme commissaire européen aux Partenariats internationaux. Le poste est occupé par Jutta Urpilainen depuis 2019.

Le portefeuille s'occupe de la promotion du développement durable dans les régions défavorisées (comme les pays d'Afrique, Caraïbes et Pacifique et les pays et territoires d'outre-mer). Il est lié depuis la commission Barroso II au portefeuille de la l'Aide Humanitaire et de la gestion de crises pour former la politique de développement de l'Union européenne.

Liste des commissaires

Liens externes 

 Page du commissaire, site de la commission
 page développement, site de la commission

Politique de développement durable de l'Union européenne
Politique extérieure et de voisinage de l'Union européenne